Наоми Орескес (Naomi Oreskes; род. 25 ноября 1958, Нью-Йорк) — американский историк науки, геолог, общественный деятель-климатолог.
Член Американского философского общества (2019), доктор философии, профессор Гарвардского университета, а прежде — Калифорнийского университета в Сан-Диего, также работала в , Нью-Йоркском университете, Дартмутском колледже. Автор бестселлера  (2010, совместно с ).

Биография 
Выросла на Манхэттене. Поступила в Брауновский университет, а окончила с отличием , и в 1981 году поступила полевым геологом в австралийскую компанию Western Mining, разрабатывавшую . Спустя три года она направилась в Стэнфорд, чтобы получить докторскую степень. Начала заниматься историей, и в центре её внимания оказался Альфред Вегенер с его теорией дрейфа материков — и тектоника плит, эти штудии послужат выходу двух её первых книг.
В 2004 году вышла привлёкшая внимание её небольшая работа «The scientific consensus on climate change» в Science (306: 1686) об антропогенном изменении климата, основанная на обзоре более 900 научных работ, — первая подобная, позволившая впервые количественно оценить широкий научный консенсус в отношении изменения климата. Эта её работа цитировалась в частности в фильме «Неудобная правда» и книге Макьюэна Иэна .
В начале 2000-х получила постоянный контракт преподавателя в Калифорнийском университете в Сан-Диего. С 2013 года в Гарварде.
Соучредитель Climate Accountability Institute (2011).

Член Американского геофизического союза, Геологического общества Америки, Американской ассоциации содействия развитию науки. Входит в топ-10 учёных в области наук о Земле по версии Academic Influence, занимая третье место.

Автор более 200 научных и научно-популярных работ.
Автор книги  (Bloomsbury Press, 2010, в соавт. с ), в которой рассматриваются кампании по дискредитации научных данных, начиная от табака и заканчивая вопросами изменения климата и озоновых дыр, а также небольшой книги в жанре научной фантастики The Collapse of Western Civilization (Columbia University Press, 2014, ISBN 978-0-231-16954-7, в соавт. с Эриком Конвеем). Последняя повествует о мире, опустошённом изменением климата; а Merchants of Doubt вошла в шорт-лист  и отмечена  (2011). В 2019 году она выпустила книги Discerning Experts (University Chicago Press, в соавт. с  и др.) и основанную на её  в Принстоне Why Trust Science? (Princeton University Press, 2019, ISBN 978-0-691-18993-2), также ожидается выход Science on a Mission: American Oceanography from the Cold War to Climate Change (University of Chicago Press). Её книга Merchants of Doubt послужила созданию  режиссёра , вышедшего в 2014 году. Они — книга и фильм — привлекли широкое внимание СМИ к усилиям климатических отрицателей совершать подкоп под науку о климате. Она также написала введение к энциклике Папы римского Франциска Laudato si’ в издании Melville House. Публиковалась в Nature, Science, The New York Times, The Washington Post, The Los Angeles Times, The New Statesman, The Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung. В настоящее время совместно с  работает над книгой The Magic of the Marketplace: The True History of a False Idea (по завершении будет издана в Bloomsbury Press).

Замужем за Кеннетом Белизом, две дочери.

Награды и отличия 

 Lindgren Prize (1993)
  (2000)
 American Geophysical Union Presidential Citation for Science and Society (2014)
 Herbert Feis Prize, American Historical Association (2015)
 Public Service Award, Геологическое общество Америки (2015)
 Friend of the Planet Award, NCSE (2015)
 Stephen H. Schneider Award,  (2016)
 AGU Ambassador Award (2016)
 Стипендия Гуггенхайма (2018)
  (2019)
 Mary C. Rabbitt Award, Геологическое общество Америки (2019)

Примечания

Ссылки 
 https://histsci.fas.harvard.edu/people/naomi-oreskes
 https://environment.harvard.edu/about/faculty/naomi-oreskes
 Climate change: historians will look back and ask 'why didn’t they act?' (2014)
 Destination: Doom (2014)
 Naomi Oreskes, a Lightning Rod in a Changing Climate // The New York Times, June 17, 2015.
 Naomi Oreskes. Universities Must Divest from the Fossil Fuel Industry // New York Times, August 10, 2015.
 Marina N. Bolotnikova. Naomi Oreskes on How to Write about Science (2016)
 Bringing values, not just facts, to climate fight (2017)

геологи по алфавиту
геологи США
историки науки
историки по алфавиту
историки США
Члены Американского философского общества
профессора Гарвардского университета
доктора философии
Члены Американского геофизического союза
Члены Геологического общества Америки
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Награждённые Медалью Британской академии
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Выпускники Средней школы Стайвесанта
Почётные доктора Университета Британской Колумбии